La saison 1965-1966 du championnat d'Algérie de football D2 est la  édition de la deuxième division algérienne.

Compétition 
Les classements sont basés sur le barème de points suivant : victoire à 3 points, match nul à 2 et défaite à 1 point.

Pas d'accession pour cette saison.

Algérois

Résultats 

(*) match avancé joué le jeudi

Groupe Constantinois

classement

Résultats

Oranie

Résultats

Détail des matchs 

(1) PGS-USMBA, joué à Perrégaux (Mohammadia) et arrêté par l'arbitre à la  minute à la suite des expulsions de Embarek et Timizert (1) joueurs du PGS.
(2) EMO-WAT, match arrêté à la  minute à la suite d'une bagarre générale entre les joueurs des deux camps. La ligue oranaise (Lofa) donnera match perdu aux deux équipes sur le score de (1-3).
(3) Joué au stade de Gay d'Oran.

(1) Match joué à Oran, car le terrain du club de mascara été suspendu. La loi de la ligue d'oran (LOFA) indiqué à cette époque, qu'un club sanctionné, et cela pour n'importe quel motif, jouera chez son adversaire !

(1) match joué au stade de Gay à Oran.

(1) Tlemcen : stade archi-comble, arbitre : M. Ziani, expulsion du joueur tlemcenien : Belkhodja Noureddine à la  minute à la suite de son comportement agressive envers l'arbitre (le joueur a été radié à vie par la lofa dans un premier temps avant que la radiation ne soit changée en suspension jusqu'à la fin de la saison.)
(2) Joué à Oran (le terrain de mascara été suspendu !)

(1) Joué après midi a Sidi Bel-Abbés.

(1) Suspension du GC Mascara
(2) Stade de saint-Eugène d'Oran.

(1) Joué à Mostaganem, chez son adversaire (le stade de Bel-Abbès été suspendu)

(1) Joué à Mostaganem, le terrain de mascara été suspendu, le GCM reçoit son adversaire à l'exterieur.
(2) Match arrêté par l'arbitre M. Hamzaoui à la  minute à la suite de son agression par le joueur du cap Ferrakli Ahmed Attou, qui sera radié a vie !

(1) match arrêté a la  minute ! à cause de l'infériorité numérique, 7 joueurs sur le terrain, coté du WA Tlemcen (blessure de Laachaachi , Khelifa, Sabri et Miraoui en seconde mi-temps !
(2) match arrêté par l'arbitre M. Mokhfi à la  minute de jeu à la suite de l'agression du joueur Chatto (PGS) sur l'arbitre ! Gain du match pour la JSMT sur tapis-vert (3-1).

(1) Joué à Mostaganem, arbitre M. Khettab (un bénévole), absence de l'arbitre désigné M. Settaoui !
(2) Joué à Tlemcen, arbitre M. Zebboudj.
(3) Joué à Oran, arbitre M. Benchedded (expulsion; Grine (nac))

(1) arbitre M Benchedded (ligue de Mostaganem).
(2) Stade Bouakeul - Oran
(3) Stade de gay - Oran.

Statistiques

Classement des buteurs

Meilleurs buteurs groupe Ouest 

Buteurs par équipe

Observations
 nombre de buts 661 sur 240 matches
Les 661 buts ont été marqués par 176 joueurs au moins plus les buts sur tapis-vert, et contre leurs camps.
31 buts sur tapis-vert
4 buts contre leurs camps « c.s.c. »
Buts non accordés aux joueurs buteurs :
Rouai 1 but USM Bel-Abbès contre le PGS ( journée)
Ghali 1 but, Krimo 1 but, Madjid 1 but, JSM Tiaret contre PGS (3-0) ( journée)
Souidi 2 buts, Tahar 1 but, Beldjillali 1 but, JSM Tiaret contre l'OM Arezw (4-3) / Bedrani II 1 but et Terbag 2 buts (OM Arzew)  journée
Djems (CR Témouchent) 1 but contre RC Relizane (1-0) ( journée)
Kechra Abdellah (FC Oran) 2 buts contre le ccsig (2-1), Lalaoui (CC Sig) 1 but ( journée)

Meilleurs buteurs groupe Centre

Meilleurs buteurs groupe Est

Championnat de Division trois saison 1965-1966

Groupe Ouest (Promotion d'Honneur) 
 édition du championnat de division trois groupe Ouest de la saison 1965-1966 nommée Promotion d'Honneur

Groupe A

Résultats

Groupe B

Résultats

Groupe C

Résultats

Matchs d'accession
 Observations: les trois champions des groupes A, B et C ont joué des barrages pour accédés.

 Les résultats des matchs de barrage sont les suivants :

Groupe Centre (Promotion d'Honneur) 
 édition du championnat de division trois groupe Centre de la saison 1965-1966 nommée Promotion d'Honneur

Groupe A

Résultats

Groupe B

Résultats

Groupe C

Résultats

Groupe Est (Promotion d'Honneur) 
 édition du championnat de division trois groupe Est de la saison 1965-1966 nommée Promotion d'Honneur

Groupe A

Résultats

Groupe B

Résultats

Groupe C

Résultats

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie de football 1965-1966
 Coupe d'Algérie de football 1965-1966

Championnat d'Algérie de football de deuxième division